Med razpadom Jugoslavije je Slovenija postala neodvisna država 25. junija 1991. Kot nova neodvisna država je potrebovala mednarodno priznanje. Sledeči seznam navaja države, ki so priznale neodvisno Slovenijo, razvrščene po datumu.

22. maja 1992 je bila Slovenija kot 176. članica sprejeta v Združene narode. 14. maja 1993 je bila kot 27. država sprejeta še v Svet Evrope. Slovenijo je do sedaj priznalo 190 držav.

Slovenije iz raznih oz. neznanih razlogov niso priznale nekatere države, med njimi Zimbabve, Srednjeafriška republika, Čad, Kiribati, Salomonovi otoki, Lesoto, Svazi (danes Esvatini) in Zelenortski otoki.

Sklici 

Zunanja politika Slovenije